Powstanie listopadowe
 I bitwa pod Kałuszynem – 17 lutego 1831
 II bitwa pod Kałuszynem – 2 kwietnia 1831
 III bitwa pod Kałuszynem – 10 lipca 1831

Kampania wrześniowa
 bitwa pod Kałuszynem (1939) – 11-12 września 1939